Eighteenmile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Eighteenmile Island (Kentucky)
 Eighteenmile Island (Oregon)
 Eighteenmile Island (Washington)